

Cinema 
American Crime – film del 2004 diretto da Dan Mintz
An American Crime – film del 2007 diretto da Tommy O'Haver

Televisione 
American Crime – serie televisiva statunitense del 2015
American Crime Story – serie televisiva statunitense del 2016